Paulo Junqueira Duarte, escritor e professor brasileiro, conhecido apenas como "Paulo Duarte"
 Paulo Roberto Duarte, economista e político brasileiro, conhecido apenas como "Paulo Duarte"
 Paulo Jorge Duarte, ex-futebolista e treinador de futebol português, conhecido apenas como "Paulo Duarte"